Татья́на Алексе́ева:
 Алексеева, Татьяна Александровна (род. 1947) — советский и российский политолог.
 
 Алексеева, Татьяна Олеговна (род. 1962) — депутат Государственной Думы.
 Алексеева, Татьяна Петровна (род. 1963) — советская и российская бегунья.
 Алексеева, Татьяна Фёдоровна (1915—1986) — советский врач, Герой Социалистического Труда.